Натуральне число 761
 761 рік до нашої ери
 761 рік нашої ери